Informática
 Sinal (ciência da computação), às vezes referido como signal
 signal.h, arquivo de programação
 Signal (software), um mensageiro instantâneo

Mídia
 The Signal (álbum de Sandra Nasić)
 Signal (EP), do grupo Twice
 The Signal (filme de 2007), de horror com A. J. Bowen e Anessa Ramsey
 The Signal (filme de 2014), de ficção científica com Laurence Fishburne
 Signal (série de televisão), sul-coreana policial de 2016